A SpongyaBob Kockanadrág ötödik évada 2007. február 19-én indult az Ébresztő/Várakozás című részekkel és 2009. július 19-én ért véget a Gügyögőgáz című résszel, míg Magyarországon először a Barát vagy ellenség című részt adták le. Magyarországon a TV2-n 2009. március 1-jén volt a premierje, később csatornapremierként 2018. október 22-én az RTL+, majd 2019. szeptember 28-án pedig a Cool TV is leadta. Az évad 20 epizódos.

Epizódok

Kapcsolódó szócikkek 
 A Spongyabob Kockanadrág epizódjainak listája
 Spongyabob Kockanadrág (1. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (2. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (3. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (4. évad)
 Spongyabob Kockanadrág (6. évad)

Források 

Spongyabob Kockanadrág